Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Jurij Rodionov ha sconfitto Jiří Lehečka con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  John Millman (quarti di finale)
  Jiří Lehečka (finale)
  Daniel Elahi Galán (secondo turno)
  Norbert Gombos (ritirato)
  Radu Albot (quarti di finale)

  Mats Moraing (primo turno, ritirato) 
  Zdeněk Kolář (secondo turno) 
  Dennis Novak (semifinale) 
  Jahor Herasimaŭ (primo turno)

Qualificati 

  Alexander Shevchenko (secondo turno)
  Nerman Fatić (primo turno)
  Matej Sabanov (primo turno)

  Nikolas Sanchez Izquierdo (primo turno) 
  Máté Valkusz (semifinale) 
  Lucas Miedler (quarti di finale)

Lucky loser 

  Benjamin Hassan (primo turno)

Wildcard 

  Gerald Melzer (secondo turno, ritirato)
  Lukas Neumayer (primo turno)

  Filip Misolic (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Danube Upper Austria Open 2022